en Pologne, Kokoszki peut désigner :

 Kokoszki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kokoszki, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Kokoszki, un village de la voïvodie de Podlachie ;
 Kokoszki, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Kokoszki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.